23. længdegrad kan henvise til:

 23. vestlige længdekreds
 23. østlige længdekreds